Koníčkův mlýn je označení více mlýnů: 
 Koníčkův mlýn (Újezd) – památkově chráněný mlýn v části Újezd hlavního města Prahy
 Koníčkův mlýn (Makotřasy) – mlýn   v Makotřasech v okrese Kladno
 Koníčkův mlýn (Víska) – mlýn  ve Vísce v obci Horní Újezd v okrese Svitavy
 Koníčkův mlýn (Osík) – mlýn čp. 19 v Osíku v okrese Svitavy